Тип «Дюперре» () — серия французских эсминцев 1950-х годов. Были созданы как Проект T 53 и являлись улучшенной версией эсминцев типа «Сюркуф», с усиленным радиолокационным и противолодочным вооружением, за счёт ослабления торпедного.

Строительство 
В 1954—1958 годах были построены пять кораблей этого типа, запланированный шестой же, «Ла Галисоньер», был завершён по изменённому проекту.

Служба 
Головной корабль серии, «Дюперре», с 1967 года был переклассифицирован в опытовое судно для испытания новых гидролокаторов, а в дальнейшем, после проведённого в 1972—1974 годах переоборудования в эсминец УРО, оставался на вооружении дольше остальных, будучи списан только в 1992 году. Остальные же корабли этого типа, устаревшие в связи с отсутствием ракетного вооружения, несмотря на проведённую в 1969—1971 годах модернизацию, были сняты с вооружения в 1973—1979 годах.

Представители

Литература